Серо Верде има више значења:

 Серо Верде (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Серо Верде (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Верде (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Верде (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Верде (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Верде (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Верде (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Верде (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Верде (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Верде (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Верде (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серо Верде (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серо Верде (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Верде (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Верде (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Верде (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Верде (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Верде (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Верде (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Верде (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Верде (Теотитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Верде (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Верде, Ехекатепеко (Кваутемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Верде (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Верде (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Верде (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Верде (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Серо Верде (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Верде (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Верде (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Верде (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику